Organista může být:
 varhaník – hráč na varhany (synonymum)
 historické řemeslo (profese) zahrnující činnost varhaníka (hráče) i varhanáře (stavitele varhan)

víceslovné názvy
 viola organista – historický hudební nástroj navržený Leonardem da Vincim